Carl Gustav Flügel (Nienburg an der Saale, 1812 – Stettin, 1900), compositor alemany 
 Erik Flügel (1934, Fürstenfeld - 2004, Erlangen), geòleg i paleontòleg austríac
 Ernst Flügel (Halle, 1844 – Breslau, 1912), compositor i organista alemany fill del també compositor Carl Flügel